

Мирнинське міське поселення — сільське поселення, Красноярський район, Самарська область
 Мирнинське міське поселення — сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область